Эти имена носили следующие представители ветви Пробов римского рода Петрониев:

 Петроний Пробин (консул 341 года)
 Петроний Пробин (консул 489 года)

См. также:

 Петроний Пробиан — консул 322 года, отец Петрония Пробина, консула 341 года.